Il torneo di judo dei 66 kg è la seconda categoria maschile di peso per il Judo ai Giochi della XXXII Olimpiade. Si è svolto il 25 luglio 2021 presso il Nippon Budokan di Tokyo.

Formato
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina i vincitori delle medaglie d'oro e d'argento. I quattro atleti sconfitti ai quarti di finale si sono affrontati in un turno di ripescaggio; i vincitori si sono scontrati con i perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Risultati

Finale

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Altri progetti 

M066